Distretto di Bugat – distretto della provincia del Bajan-Ôlgij
 Distretto di Bugat – distretto della provincia di Bulgan
 Distretto di Bugat  – distretto della provincia del Gov'-Altaj